Clio (musa), una de les nou muses gregues
 Toponímia:
 Clio (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus de 11,4 km de diàmetre 
 (84) Clío, asteroide núm. 84 de la sèrie, descobert des de Dusseldorf el 1865 per Karl Theodor Robert Luther 
 Clio (Califòrnia)
 Clio (Iowa)
 Clio (Alabama)
 Clio (Carolina del Sud)
 Obres:
 Clio. Femmes, Genre, Histoire, revista semestral francesa i especialitzada en la història social del gènere femení 
 Clío (revista), publicació mensual espanyola de divulgació de la història publicada per MC Ediciones des del 2008